José Ernesto Sosa (* 19. června 1985, Carcarañá, Santa Fe) je argentinský fotbalový záložník. Momentálně hraje v tureckém klubu Trabzonspor. Reprezentoval Argentinskou reprezentaci.

Přestupy 

 z Estudiantes de La Plata do FC Bayern Mnichov za 9 000 000 Euro
 z FC Bayern Mnichov do SSC Neapol 3 000 000 Euro
 z SSC Neapol do SK Metalist Charkov za 2 200 000 Euro
 z SK Metalist Charkov do Atlético Madrid 1 500 000 Euro (hostování)
 z SK Metalist Charkov do Beşiktaş 1 400 000 Euro (hostování)
 z SK Metalist Charkov do Beşiktaş 2 000 000 Euro
 z Beşiktaş do AC Milán 7 500 000 Euro
 z AC Milán do Trabzonspor 1 350 000 Euro (hostování)
 z AC Milán do Trabzonspor 3 400 000 Euro

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz argentinské ligy (2006 - Apertura)
 1× vítěz německé ligy (2007/08)
 1× vítěz španělské ligy (2013/14)
 1× vítěz turecké ligy (2015/16)
 1× vítěz německého poháru (2007/08)
 1× vítěz německého ligového poháru (2007)
 1× vítěz německého superpoháru (2010)
 1× vítěz italského superpoháru (2016)

Reprezentační 
 1× na OH (2008 - zlato)
 1× na MS 20 let (2003)
 1× na MJA 20 let (2005 - bronz)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 

Argentinští olympijští vítězové ve fotbale
Fotbaloví záložníci
Muži
Fotbalisté Estudiantes de La Plata
Fotbalisté FC Bayern Mnichov
Fotbalisté Metalistu Charkov
Fotbalisté SSC Neapol
Fotbalisté Atlética Madrid
Fotbalisté Beşiktaşe
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Trabzonsporu
Narození 15. února
Narození v roce 1985
Žijící lidé
Narození v Santa Fe (provincie)